Rafael Ramos, (1911-1985), coureur cycliste espagnol.
 Rafael Ramos, (né en 1995), footballeur portugais.